Bronzenes Zeitalter oder Bronze Age (englisch) steht für:
 Bronzenes Zeitalter (Comics), Aufkommen von düsteren Themen mit US-Superhelden (1970er–1980er)
 Weltzeitalter der antiken Mythologie (gemäß Hesiod), siehe Weltalter der Antike #Bronzenes Zeitalter

Siehe auch:
 Bronzezeit (menschliche Kulturgeschichte)
 Silbernes Zeitalter (Begriffsklärung)
 Goldenes Zeitalter (Begriffsklärung)